МХ — двубуквенная аббревиатура, кириллическими буквами, многозначный термин.
 Мх. или Мх — книга пророка Михея. См. также Михей и сокращения в Библии.
 МХ — «Металлист (футбольный клуб, Харьков)». Источник
 МХ — журнал «Мировое хозяйство и мировая политика»
 МХ — Металлургический холдинг (г. Екатеринбург )
 МХ — метрологическая характеристика
 МХ — Минхоз — Министерство хозяйства, например: МХ Литвы
 МХ — мировое хозяйство
 М/Х — морозильная/холодильная камера
 МХ — морской хронометр
 МХ (на железной дороге) — начальник отдела условий перевозок скоропортящихся грузов и хладотранспорта, службы грузовой и коммерческой работы.

См. также 
 MX (латиница)